Marie Martin est un nom qui peut désigner différentes personnes : 
 Auguste Marie Martin (1803 - 1887), évêque de Natchitoches en Louisiane (États-Unis).
 Marie Auguste Martin (1828 - 1910), sculpteur français.
 Irma Eugénie Marie Lainé, dite Marie-Georges Martin (†1914), épouse de Georges Martin et grand-maître fondateur de l'Ordre maçonnique mixte international « le Droit humain ».
 Jean-Marie Saint-Martin (1871 - 1928), homme politique français.
 Marie-Louise Martin (1860 - 1940), religieuse au Carmel de Lisieux, sœur de Sainte Thérèse de Lisieux.
 Joseph-Marie Martin (1891 - 1965), homme d'Église, évêque, puis archevêque et cardinal.
 Marie-Madeleine Martin (1914 - 1998), historienne française.
 Jean-Marie Martin (1922 - 2012), artiste peintre français.
 Marie Martin (1993 - 2012), actrice française.

Voir aussi 
 
 Marie Martinod (1984 -), skieuse acrobatique française.
 Maria Martin (1839-1910), militante féministe